Олька:

 Олька — село в Словаччині
 Вишня Олька — колишнє село в Словаччині.
 Крива Олька — колишнє село в Словаччині.
 Нижня Олька — колишнє село в Словаччині.
 Олька — річка в Словаччині.
 Олька — згаслий вулкан в Анаунському вулканічному районі серединного хребта півострова Камчатка.
 Олка — вулкан на кордоні Болівії та Чилі.